Les Aemilii Paulli sont des patriciens romains membres d'une branche de la gens des Aemilii. Ils apparaissent au  et perdurent jusqu'au . Le cognomen Paullus signifie « petit », « faible ».

 
 Marcus Aemilius Paullus, fils de Lucius Aemilius Mamercinus Privernas, consul en 302 et maître de cavalerie en 301 
 Marcus Aemilius Paullus, fils du précédent, consul en 255 
 Lucius Aemilius Paullus (†216 ), dit « Paul-Émile », fils du précédent, consul en 219 et 216 
 Lucius Aemilius Paullus Macedonicus (v.230/†160 ), dit « Paul-Émile Le Macédonique », fils du précédent, consul en 182 et 168 et censeur en 164 
 Quintus Fabius Maximus Aemilianus, fils du précédent, consul en 145 
 Publius Cornelius Scipio Æmilianus Africanus (185/†146 ), dit « Scipion Émilien », frère du précédent, petit-fils adoptif de Scipion l'Africain, consul en 147 et 134 

 
 Lucius Aemilius Paullus, fils de Marcus Aemilius Lepidus, consul en 50 
 Aemilius Lepidus Paullus (†13 ), fils du précédent, consul suffect en juillet 34 et censeur en 22 
 Lucius Aemilius Paullus, fils du précédent, consul en 1 
 Marcus Aemilius Lepidus, frère du précédent, consul en 6 
 Marcus Aemilius Lepidus (†39 ), fils du précédent, exécuté sur l'ordre de Caligula

Article connexe 
 Généalogie des Scipiones-Gracchi-Aemilii